II-68 — серия панельно-блочных многоквартирных домов. Данная серия стала основой для создания целого ряда типовых зданий: II-68-02 и II-68-03. Модифицированные серии получили прозвище «дома-лесенки» из-за ступенчатого расположения балконов.

Строились жилые башни серии II-68 до начала 2000-х годов. Этажность: 5, 12, 14, 16 ,17 этажей. Первая блочная серия более чем в 14 этажей. Высота потолков: 2,48 м. В народе эта серия относится к «брежневке», так как, в основном, такие дома строились в период 1970—2000 годов.

Описание 
II-68 — очень распространенная серия одноподъездных 16-этажных домов. Реже встречаются здания этой серии высотой 12 — 14 этажей. Еще реже — вариант в 17 этажей. Самый редкий вариант  — 5 этажей, у которых отсутствует лифтовое пространство ( имеют большой хол). Первоначальные варианты (коричневого цвета с черной лестницей внутри дома) были фактически 18-этажные с техническим 17-м этажом и пустым открытым 18-м (жилых этажей — 16). В нескольких домах технический этаж был перенесен на 18-й (и он стал закрытым), а 17-й этаж стал жилым (жилых этажей — 17). Все поздние варианты (голубого цвета с черной лестницей, вынесенной наружу, см. фото)  имеют 16 жилых этажей и 17-й — технический.

Здания данного типа строились полностью из керамзитобетонных блоков при меньшей этажности (12 этажей), а также из керамзитобетонных блоков с наружными навесными трехслойными панелями при большей этажности (14, 16 этажей). Данные дома явились развитием предыдущих серий крупноблочных жилых домов II-18 и И-209(А), вводя новые планировочные элементы. Начиная с конца 1970-х годов в данной серии изменили фасадный цвет наружных навесных панелей с темно-серого на светло-голубой, а также предусмотрели проход из лифтового холла к эвакуационной лестнице через общий балкон. Сами планировки квартир при этом не поменялись.

Преимущественно дома построены в Москве: Тёплый Стан, Коньково, Очаково, Кунцево, Строгино, Тушино, Зеленоград (микрорайон 18), Ховрино, Головино, Коптево, Дегунино, Бескудниково, Медведково, Отрадное, Бибирево, Останкино, Ярославское ш., Преображенское, Гольяново, Измайлово, Новогиреево, Рогожская застава, Текстильщики, Кузьминки, Выхино, Печатники, Нагатино, Чертаново, Орехово-Борисово, Капотня, Бирюлёво Западное и Восточное, Зюзино, а также точечно в ряде других районов

В Московской области в городах: Мытищи, Долгопрудный, Котельники, Дзержинский, два дома этой серии имеются в городе Жуковский: на улице Дзержинского и на улице Горельники, Краснознаменск, Лобня, Люберцы, Пущино, Одинцово и Одинцовский район (пос. Заречье, пос. Новоивановское), Троицк, Серпухов, Протвино, Ленинский район (г. Видное и пос. Коммунарка), Солнечногорский район (пос. Андреевка), Дмитровский район (пос. Некрасовский). 

Отдельные дома этой серии на протяжении 1980-х построены также в городах: Ярцево, Десногорске, Петрозаводске, Рязани, Мценске, Тольятти, Ульяновске, Краматорске, Житомире, Симферополе.

К главным достоинствам серии следует отнести наличие просторных противопожарных лоджий, грузопассажирского лифта, а также увеличенных площадей квартир и изолированных комнат по сравнению с более ранними блочными сериями. Также внутри квартир практически отсутствуют несущие стены, что является ощутимым преимуществом по сравнению с панельными домами при осуществлении её ремонта и перепланировки.
К недостаткам серии можно отнести достаточно низкие потолки (2,48 м), что, в целом, является отличительной особенностью блочных и панельных домов. Также для серий с исполнением наружных стен из керамзитобетонных блоков толщиной 400 мм существенным недостатком является их несоответствие современным теплотехническим нормам для северных климатических зон страны, что является проблемой почти всех блочных домов и может приводить к промерзанию наружных стен.

Подвал дома спроектирован с широкими пространствами, в которых размещаются служебные помещения ЖЭКов, детских клубов.

Основные характеристики

Площади квартир

Строительные конструкции

Фотоматериалы

Примечание

Литература 
 
 

Типовые серии жилых домов
Советские многоэтажки